Verbundträger bezeichnet:

 Verbundträger (Versicherung)
 Träger aus Beton und Stahl, meist vorgespannt, siehe Spannbeton